Divizia Națională este liga superioară de fotbal din Republica Moldova. În aceasta ligă evoluează 10 echipe. La finele fiecărui sezon, echipele de pe ultimele două locuri retrogradează în Divizia „A”, și în locul lor promovează primele două clasate din Divizia „A”, sau primele două echipe ce-au primit licența națională, în caz că primele echipe nu au trecut licențierea. Cea mai bine clasată echipă din Divizia Națională la finalul sezonului devine campioana țării.

Divizia Națională a fost înființată în anul 1992, după ce țara și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică. Primul sezon a fost unul de primăvară-vară, jucându-se pe durata unui singur an - 1992. Începând cu ediția următoare, liga a trecut pe formatul toamnă-primăvară, sezonele începând într-un an și terminându-se în anul următor. Prima ediție a campionatului Moldovei la fotbal se numea Superliga. Între anii 1992-1996, campionatul a purtat denumirea Liga Națională. Iar începând cu 1996 el se numește Divizia Națională.

Cluburile sezonului 2021

Clasamentul UEFA
Poziția campionatului în clasamentul UEFA pentru sezonul 2020–2021. (poziția precedentă e afișată cursiv)

 40  (40)  Premijer Liga
41  (35)  Divizia Națională
 42  (37)  League of Ireland
 43  (38)  Veikkausliiga
 44  (47)  Umaglesi Liga
 45  (45)  Prima Ligă MaltezăPoziția cluburilor în clasamentul UEFA pentru sezonul 2015–2016. (poziția precedentă e afișată cursiv)
157  (107) Sheriff Tiraspol
261  (306) Milsami Orhei
290  (254) Dacia Chișinău
311  (342) Zimbru Chișinău
370  (378) FC Tiraspol
373  (323) Iskra-Stali Rîbnița
383  (-) FC Saxan

 Echipe în top 3

 Performanțe după club 

Statistici
Clasament all-time

Clasamentul All-Time al Diviziei Naționale (1992-2013) reprezintă clasamentul general al tuturor echipelor care au participat vreodată în Divizia Națională.
(Actualizat anual. Ultima actualizare 26 iulie 2013)

Legendă

 V - victorii
 R - remize
 Î - înfrângeri

 GM - goluri marcate
 GP - goluri primite
 Dif - diferență de goluri

 Notă: Echipa CF Gagauziya a fost considerată urmașa echipei Bugeac Comrat în tabelul de mai sus. Astfel datele acestor două echipe au fost cumulate.

 Golgheteri
Pe sezon
Tabel cu golgheterii Diviziei Naționale a Moldovei.
Arhiva campionatelor Moldovei  pe fmf.md

Top 10 all-time al golgheterilor
Actualizat după sezonul 2011-12

Top 10 al golgheterilor (activi în Divizia Națională)Actualizat după sezonul 2011-12

 Cele mai multe prezențe 

''Actualizat după sezonul 2012-13

Recorduri
 Cele mai multe sezoane în Divizia Națională: 24 — Zimbru Chișinău (100%)
 Primul jucător eliminat din Divizia Națională a fost Serghei Sosnovschi, în meciul Constructorul Chișinău - Moldova Boroșeni. În minutul 80 al jocului încheiat cu 4-0, acesta, echipier al învinșilor, l-a insultat pe arbitru motiv pentru care a primit cartonaș roșu.

Titluri
 Cele mai multe titluri: 14 - Sheriff Tiraspol
 Cele mai multe titluri câștigate consecutiv: 10 - Sheriff Tiraspol (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

Victorii
 Cele mai multe victorii într-un sezon(36 de etape): 28 - Sheriff Tiraspol (2006-2007)
 Cele mai puține victorii într-un sezon:
 0 - Bugeac Comrat 1995-96 (30 de etape)
 0 - Speranța Nisporeni 1997-98 (26 de etape)
 0 - Steaua Chișinău 2004-05 (28 de etape)
 Cele mai multe victorii în total: 420 - Zimbru Chișinău

Înfrângeri
 Cele mai multe înfrângeri într-un sezon (36 de etape): 32 - Energhetic Dubăsari (1999-2000)
 Cele mai puține înfrângeri într-un sezon (36 de etape): 0 - Sheriff Tiraspol (2006-07)
 Cele mai multe înfrângeri în total: 233 - Nistru Otaci

Remize
 Cele mai multe remize într-un sezon(36 de etape): 
 16 - Dacia Chișinău (2006-07)
 16 - FC Tiraspol (2006-07)
 Cele mai multe remize într-un sezon(33 de etape):
 15 - Olimpia Bălți (2011-12)
 Cele mai multe remize într-un sezon(28 de etape):
 14 - Tiligul Tiraspol (2003-04)

 Cele mai puține remize într-un sezon:
 1 - Bugeac Comrat 1994-95 (26 de etape)
 1 - Bugeac Comrat 1995-96 (30 de etape)
 1 - Attila Ungheni 1996-97 (30 de etape)

 Cele mai multe remize în total: 149 - Zimbru Chișinău

GoluriPrimul gol al campionatului îl are ca semnatar pe Valeriu Bogdaneț, de la Dinamo Codru, care l-a învins pe portarul Tiligului, Evghenii Ivanov.Primul autogol i-a aparținut bălțeanului Anatol Balica. De nereușita sa s-a bucurat formația Amocom Chișinău.Primul hat-trick din istoria Diviziei Naționale l-a realizat Veaceslav Medvedev, de la Dinamo Codru.Primul poker (patru goluri înscrise de un jucător într-un singur meci) a fost marcat de atacantul Speranței Nisporeni, Victor Cîrlig (Cristalul Fălești 1-4 Speranța Nisporeni).

 Cele mai multe goluri marcate într-un sezon(30 de etape): 112 - Zimbru Chișinău (1996-97)
 Cele mai puține goluri marcate într-un sezon(30 de etape): 6 - Bugeac Comrat (1995-96)
 Cele mai multe goluri primite într-un sezon(30 de etape): 141 - Attila Ungheni (1996-97)
 Cele mai puține goluri primite într-un sezon(36 de etape): 7 - Sheriff Tiraspol (2006-07)
 Cel bun golaveraj într-un sezon: 110-11 (+99), Zimbru Chișinău (1995-96)
 Cel rău golaveraj într-un sezon: 6-139 (-133), Bugeac Comrat (1995-96)
 Cele mai multe goluri marcate în total: 1291 - Zimbru Chișinău
 Cele mai multe goluri primite în total: 746 - Nistru Otaci

Puncte
 Cele mai multe puncte acumulate într-un sezon:
 92 - Dacia Chișinău (2010-11) (39 de etape)
 92 - Sheriff Tiraspol (2006-07) (36 de etape)
 Cele mai puține puncte acumulate într-un sezon:
 1 - Bugeac Comrat (1995-96) (30 de etape)
 Cele mai puține puncte acumulate într-un sezon devenind campioană: 35 - Zimbru Chișinău (1992) (22 de etape)
 Cele mai multe puncte acumulate într-un sezon fără a deveni campioană: 83 - Sheriff Tiraspol (2010-11) (39 de etape)
 Cele mai multe puncte acumulate într-un sezon retrogând''': 23 - CF Găgăuzia (2010-11)

Notă: date extrase de pe site-ul FMF.

Campioanele din perioada sovietică

1945 : Dinamo Chișinău
1946 : Dinamo Chișinău
1947 : Dinamo Chișinău
1948 : Dinamo Chișinău
1949 : Burevestnik Bender
1950 : Krasnoe Znamia Chișinău
1951 : Krasnoe Znamia Chișinău
1952 : Dinamo Chișinău
1953 : Dinamo Chișinău
1954 : KSKhI Chișinău
1955 : Burevestnik Bender
1956 : Spartak Tiraspol
1957 : KSKhI Chișinău
1958 : Moldavkabel' Bender
1959 : NIISVIV Chișinău
1960 : Tiraspol

1961 : KSKhI Chișinău
1962 : Universitet Chișinău
1963 : Temp Tiraspol
1964 : Temp Tiraspol'
1965 : Energhia Tiraspol
1966 : Stroindustria Bălți
1967 : Nistrul Bender
1968 : Temp Tiraspol
1969 : Politehnik Chișinău
1970 : Politehnik Chișinău
1971 : Pișcevik Bender
1972 : Kolhoz im. Lenina Edineț
1973 : Pișcevik Bender
1974 : Dinamo Chișinău
1975 : Dinamo Chișinău
1976 : Stroitel Tiraspol

1977 : Stroitel Tiraspol
1978 : Nistru Tiraspol
1979 : Nistru Ciobruciu
1980 : Nistru Ciobruciu
1981 : Grănicerul Glodeni
1982 : Grănicerul Glodeni
1983 : Grănicerul Glodeni
1984 : Grănicerul Glodeni
1985 : Iskra Rîbnița
1986 : Avangard Lazovsk
1987 : Tekstilșcik Tiraspol
1988 : Tigina Bendery
1989 : Tekstilșcik Tiraspol
1990 : Moldovgidromaș Chișinău
1991 : Speranța Nisporeni

Sursa RSSSF

Note

Legături externe 
  football-lineups
 Arhiva Diviziei Naționale  pe site-ul FMF
 Sportul în Basarabia interbelică sau povestea unei integrări eșuate , historia.ro

Fondări în 1992
Ligi naționale de fotbal din Europa
Divizia Națională